Кейсем, Джин (род. 1954) — американская актриса
 Кейсем, Кейси (1932—2014) — американский радиоведущий и актёр